Andorit steht für

 das Mineral Andorit IV (ursprünglich Andorit, Synonym Quatrandorit)
 das Mineral Andorit VI (ursprünglich Andorit, Synonym Senandorit)